Mit Kernkraftwerk Majak bezeichnet man:

 das Kernkraftwerk Süd-Ural, ein Kernkraftwerk in Russland, dessen Bau aufgegeben wurde
 die kerntechnische Anlage Majak in Russland